Przyborów ist der Name  folgender Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Großpolen:
 Przyborów (Władysławów), Dorf der Gemeinde Władysławów im Powiat Turecki

in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Przyborów (Bodzechów), Dorf der Bodzechów im Powiat Ostrowiecki

in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Przyborów (Czarna), Dorf der Gemeinde Czarna im Powiat Dębicki 

in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Przyborów (Borzęcin), Dorf der Gemeinde Borzęcin im Powiat brzeski

in der Woiwodschaft Lebus:
 Przyborów (Nowa Sól), Dorf der Gemeinde Nowa Sól im Powiat Nowosolski
 Przyborów (Słońsk), Dorf der Gemeinde Słońsk im Powiat Sulęciński

in der Woiwodschaft Łódź:
 Przyborów (Widawa), Dorf der Gemeinde Widawa im Powiat łaski
 Przyborów (Kobiele Wielkie), Dorf der Gemeinde Kobiele Wielkie im Powiat Radomszczański

in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Przyborów (Wińsko), Dorf der Gemeinde Wińsko im Powiat Wołowski

in der Woiwodschaft Schlesien:
 Przyborów (Jeleśnia), Dorf der Gemeinde Jeleśnia im Powiat Żywiecki